St. Catherine, St Catherine oder Saint Catherine bezeichnet:

 St Catherine’s Island, eine Insel in Pembrokeshire, Wales
 St. Catherine (Jamaika), einen Ort auf Jamaika
 St Catherine, Fähre der Reederei Wightlink, siehe Saint-Klasse (1983)
 Saint Catherine Parish, einen Landkreis auf Jamaika
 Mount Saint Catherine, ein Vulkan auf Grenada
 engl. eine Katharinenkirche
 St Catherine’s College (Oxford), ein College in Oxford

Siehe auch
 Sainte-Catherine